Quernheim bezeichnet:

geografische Objekte
 Quernheim, eine Gemeinde in Niedersachsen
 Quernheim (Kirchlengern), Ortsteil der Gemeinde Kirchlengern in Nordrhein-Westfalen

Namensträger
 Anna von Quernheim (vor 1520–1590), preußische Dechantin und Dichterin
 Hilmar von Quernheim (~1508–1581), westfälischer Adeliger, Errichter des Wasserschlosses Ulenburg und Bruder der Anna von Quernheim
 Joachim Müller-Quernheim (* 1953), deutscher Internist, Pneumologe und Hochschullehrer

Siehe auch
 Stift Quernheim
 Kloster Quernheim, ein aufgelöstes Frauenstift
 Quernheim (Adelsgeschlecht), eine Adelsfamilie aus Westfalen